Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Głowiak – polski inżynier chemik
 Tadeusz Głowiak – polski chemik